Photedes saturata är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1871. Photedes saturata ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
saturata